Паниковская волость — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальная единица 3-го уровня в Печорском районе Псковской области России.

Административный центр — деревня Паниковичи.

География 
Территория волости граничила на юге с Лавровской волостью, на севере — с городским поселением Печоры, на востоке — с Изборской волостью Печорского района, на юго-востоке — с Палкинским районом Псковской области, на западе — с Эстонией.

Население

Населённые пункты 
В состав Паниковской волости входило 79 деревень: Андрейково, Аристово, Бебешкино, Бельско, Богомолово, Борок, Брезделево, Буравенки, Веребково, Веселкино, Володино, Воронкино, Вруда, Голино, Горончарово, Давыдов Конец, Дубово, Дымково, Дятлово, Емельяново, Заболотье, Зажино, Залесье, Заложье, Затулье, Игнатово, Кашино, Керино, Кирово, Котелево, Кранцово, Кривоножка, Кудрово, Курвица, Кучино, Качево, Лазарево, Лаптево-1 (Лаптево-Совхозное), Лаптево-2 (Лаптево-Колхозное), Лобаны, Лыково, Мальгино, Мосток, Настахино, Наталкино, Невское Олохово, Новая, Пальцево, Печорское-Олохово, Поддубье, Поляны, Пометково, Порослово, Прудище, Потолово, Паниковичи, Рагозина Гора, Рассолово, Рачево, Репино, Русский Бор, Рыжиково, Сигово, Ситково, Стуколово, Сыромятино, Тайловские Хутора, Тармахино, Троицкое, Трофимково, Угарево, Усова Гора, Черепово, Черемново, Шляхово, Шумилово, Шумилкино, Юнцево, Янкино.

История 
До 1920 года эта территория входила в Паниковскую волость (с центром в с. Паниковичи) Псковского уезда Псковской губернии России.

В 1920 — 1944 годы она входила в Эстонию в составе её Печорского уезда. С января 1945 года эта территория в виде ряда образованных Веребковского, Ротовского, Шумилкинского и Паниковского сельсоветов входит в Печорский район Псковской области РСФСР.

Решением Псковского облисполкома от 24 декабря 1959 года в Паниковский и Ротовский сельсоветы была включена территория упразднённого Шумилкинского сельсовета.

Решением Псковского облисполкома от 7 января 1961 года в Паниковский сельсовет была включена территория упразднённого Веребковского сельсовета; тогда же в Паниковский сельсовет была включена часть упразднённого Ротовского сельсовета.

С февраля 1963 до марта 1964 года Паниковский сельсовет вместе с другими сельсоветами Печорского района временно входил в Псковский район.

Постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26 января 1995 года все сельсоветы в Псковской области были переименованы в волости, в том числе Паниковский сельсовет был превращён в Паниковскую волость.

Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года в границах волости было образовано также муниципальное образование Паниковская волость со статусом сельского поселения с 1 января 2006 года в составе муниципального образования Печорский район со статусом муниципального района.

Законом Псковской области от 30 марта 2015 года волость была упразднена и с 11 апреля 2015 года включена в состав городского поселения Печоры.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Печорского района
Упразднённые сельские поселения Псковской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году
Упразднённые волости Псковской области